Kabinett Konstantinos Karamanlis steht für folgende Regierungen Griechenlands:
* Kabinett Konstantinos Karamanlis I (1955 bis ??)
 Kabinett Konstantinos Karamanlis II
 Kabinett Konstantinos Karamanlis III
 Kabinett Konstantinos Karamanlis IV (?? bis 1963)
 Kabinett Konstantinos Karamanlis V (1974)
 Kabinett Konstantinos Karamanlis VI (1974 bis 1977)
 Kabinett Konstantinos Karamanlis VII (1977 bis 1980)